Bellamy est un nom propre français et anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Bill Bellamy (1965-), acteur américain ;
 Bruno Bellamy (1964-), dessinateur français ;
 Carol Bellamy (1942-), femme politique américaine ;
 Christopher Bellamy, baron Bellamy (1946-), avocat et ancien juge britannique.
 Craig Bellamy (1959-), joueur et entraîneur australien de rugby à XIII ;
 Craig Bellamy (1979-), footballeur gallois ;
 David Bellamy (1933-2019), botaniste et écrivain britannique  ;
 Diana Bellamy (1943-2001), actrice américaine ;
 Earl Bellamy (1917-2003), réalisateur américain ;
 Edward Bellamy (1850-1898), écrivain de science-fiction ;
 Félix Bellamy (1828-1907), chimiste français ;
 Francis Bellamy (1855-1931), socialiste, pasteur baptiste et auteur américain, auteur du Pledge of Allegiance, le Serment d'allégeance au drapeau des États-Unis ;
 François-Xavier Bellamy (1985-), philosophe, homme politique français ;
 George Bellamy (1941-), musicien anglais, ancien membre du groupe The Tornados, et père de Matthew Bellamy ;
 George Anne Bellamy (1731-1788), tragédienne anglaise ;
 Hans Schindler Bellamy (1901-1982), essayiste autrichien ;
 Jacobus Bellamy (1757-1786), poète hollandais ;
 James Bellamy (1819-1909), universitaire britannique et administrateur à l'Université d'Oxford ;
 James Bellamy (1881-1969), footballeur et entraîneur anglais ;
 Jean-Baptiste Bellamy (1821-1902), homme politique français ;
 Kacey Bellamy (1987-), joueuse de hockey sur glace américaine ;
 Madge Bellamy (1899-1990), actrice américaine ;
 Matthew Bellamy (1978-), chanteur anglais, leader du groupe Muse ;
 Ned Bellamy (1957-), acteur américain
 Olivier Bellamy (1961-), journaliste et animateur radio français ;
 Paul Bellamy (1866-1930), homme politique français ;
 Pierre Bellamy, espion français ayant participé à l'affaire XYZ qui a conduit à la Quasi guerre à la fin du  ;
 Ralph Bellamy (1904-1991), acteur américain ;
 Rob Bellamy (1985-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Samuel Bellamy (1689-1717), flibustier anglais de la fin du  et du début du  surnommé Prince des pirates ;
  (1980-), chanteur du groupe The Cooper Temple Clause ;
 Walt Bellamy (1939-2013), joueur professionnel américain de basketball.

Prénom 
Bellamy est un prénom notamment porté par :
 Bellamy Young (1970-), actrice américaine ;
 Bellamy Storer (1847-1922), diplomate et homme politique américain ;
 John Bellamy Foster (1953-), sociologue américain.

Personnages de fiction 
 Bellamy la Hyène est un personnage du manga One Piece
 Sam Bellamy, est un inspecteur de police, héros des romans policiers de Konop, alias Guy Konopnicki, en particulier dans le film K, tiré du roman Pas de Kaddisch pour Sylberstein
 Bellamy Blake est l'un des personnages principaux de la série télévisée Les 100

Toponyme 

 Bellamy, village américain du comté de Sumter en Alabama.
 Bellamy Cay, île des îles Vierges britanniques dans les Caraïbes

Odonyme 
 Rue Paul-Bellamy, voie de la ville française de Nantes, nommée en l’honneur de Paul Bellamy.

Arts 
 Bellamy est un film français réalisé par Claude Chabrol (2009)
  est une série télévisée australienne sortie en 1981
 The Bellamy Brothers, un groupe de musique

Divers 
 Salut de Bellamy, salut décrit par Francis Bellamy pour accompagner le Serment d'allégeance au drapeau des États-Unis dont il est l'auteur.

Patronyme français
Patronyme anglais